Hawk (merk), een skatersmerk van Tony Hawk
 HAWK (luchtdoelraket), een Amerikaanse luchtdoelraket
 Echo Hawk, een Amerikaans merk van trikes
 UH-60 Black Hawk, een middelzware gevechtshelikopter
 BAe Hawk, een licht gevechtsvliegtuig en straaltrainer, onder andere in gebruik bij de Red Arrows
 H.A.W.K., een rapper uit Houston, Texas
 Hawk (automerk), een Brits automerk
 Hawk (album), een muziekalbum van Isobel Campbell
 HAWK (band), Amerikaanse metalcoreband
 HAWK (verkeerslicht), een Amerikaans type verkeerslicht ten behoeve van voetgangers.